Serra do Ramalho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra do Ramalho (ås), Bahia, 
 Serra do Ramalho (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar